Министерство экономического развития и торговли Пуэрто-Рико было создано губернатором Педро Россельо в 1994 году как "крыша" для нескольких агентств экономического развития с целью их большей скоординированности. Первым министром стал Луис Фортуно, которого назначил его нынешний глава, Хосе Перес Риера, после избрания губернатором в 2008 году.

Среди агентств под его юрисдикцией : 
Компания по промышленному развитию Пуэрто-Рико (PRIDCO)
Туристическая компания Пуэрто-Рико
Торгово-экспортная компания Пуэрто-Рико 
и несколько более мелких учреждений, занимающихся вопросами кооперативов и скачками.

Ссылки 
 

Пу
Министерства Пуэрто-Рико